Вондроже-Вельке () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Яворский повят, Нижнесилезское воеводство. Население — 4068 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Сельские округа 
 Беляны
 Бернатки
 Будзишув-Малы
 Будзишув-Вельки
 Гондкув
 Грановице
 Енкув
 Кемпы
 Косиска
 Мерчице
 Павловице-Вельке
 Постолице
 Ромбенице
 Скала
 Соболев
 Вондроже-Мале
 Вондроже-Вельке
 Вежховице

Поселения 
 Аугустув
 Добжаны
 Пшибендув

Соседние гмины 
 Гмина Легницке-Поле
 Гмина Мальчице
 Гмина Мсцивоюв
 Гмина Руя
 Гмина Сьрода-Слёнска
 Гмина Уданин

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Нижнесилезского воеводства